Села:
Вільхове — Кіровоградська область, Голованівський район
 Вільхове — Полтавська область, Зіньківський район
Селище:
 Вільхове — Луганська область, Станично-Луганський район
Інше
 Вільхове — пункт контролю

Див. також 
 Вільхова